Joan Miquel i Avellí (Palafrugell, 1875 – 1934), important industrial surer 
 Joan Miquel i Puig (Sant Andreu de la Barca, 1902-Badalona, 1976), religiós català 
 Joan de Miquel (Solsona, 1669 - Solsona, 1713), doctor en medecina i austriacista compromès